Szwajcaria:
 Römerswil – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Hochdorf
 Römerswil – miejscowość w gminie Greppen, w kantonie Lucerna, w okręgu Luzern-Land
 Römerswil – miejscowość w gminie St. Ursen, w kantonie Fryburg, w okręgu Sense